Sir Donald Bailey (ingenieur) (1901–1985), Brits civiel ingenieur
Donald Bailey (muzikant) (1934–2013), Amerikaans jazzdrummer